Милка Анкерст (урождённая Лиляк; , род. 6 апреля 1942, Марибор) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин (1967).

Биография 
Чемпионка Словении 1959, 1964, 1965 и 1966 гг. (в 1965 г. разделила 1—2 места с А. Понграц и обошла ее по дополнительным показателям). Серебряный призер чемпионатов Словении 1960, 1961, 1962, 1996 гг. Бронзовый призер чемпионата Словении 1957 г.

В составе клуба "ZSD Maribor SK Metalna" / "ZSD Maribor SK Piramida" победительница командных чемпионатов Словении 1994 и 1995 гг.

В составе сборной Словении участница четырёх шахматных олимпиад (1992, 1996, 1998, 2002 гг.; трижды играла на 1-й доске; в 2002 г. представляла 3-ю сборную) и командного чемпионата Европы 1992 г.

Участница чемпионатов мира среди ветеранов 1996, 1999 и 2000 гг.

Участница личного чемпионата Европы 2005 г.

Занималась заочными шахматами. В 1968—1971 гг. играла в финале 1-го чемпионата мира по переписке среди женщин (проиграла все партии).

Семья 
Муж — Марьян Анкерст (род. 1942), чемпион Словении 1962 и 1964 гг., участник чемпионатов Югославии 1962 и 1965 гг. В составе сборной Югославии участник матча со сборной СССР 1962 г.

Сын — Михаэль Анкерст (род. 1972), мастер ФИДЕ, участник командных чемпионатов Словении.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словении
Шахматисты Югославии